Білоруська футбольна вища ліга 2020 — 30-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Стартував 19 березня та тривав до 5 грудня 2020 року. Титул чемпіона вдруге здобув Шахтар.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|15/18 грудня 2020

|}

Примітки

Посилання 
 Білоруська Вища ліга на soccerway 
 Білоруська федерація футбола  

2020
Білорусь
2020 у білоруському спорті